Scan est une abréviation pour .

Scan est un sigle dans différents domaines :

Enseignement 
SCAN est la filière anglophone du premier cycle de l'INSA de Lyon.

Musique 
Scan (musique) est un style musical originaire des pays scandinaves.

Entreprise 
Société de Construction AéroNavale (SCAN) était une entreprise rochelaise, ayant fabriqué des hydravions :
 SCAN 20 
 SCAN 30

Voir aussi 
 Scan X, compositeur français de musique Techno
 Scan 7, collectif